Le nom d’Henshaw est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 David Henshaw (1791–1852) , secrétaire à la Marine des États-Unis.
 Henry Wetherbee Henshaw (1850-1930), ornithologue et anthropologue américain.
 Julia Wilmotte Henshaw (1869-1937), botaniste et militante canadienne.
 Mark Henshaw (1951-), écrivain australien, auteur de roman policier.
 Russell Henshaw (1990-), skieur acrobatique australien.
 Samuel Henshaw (1852-1941), entomologiste américain.
 Simon Henshaw (?-2020), diplomate américain.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme